

Biologie 
 Thon, un poisson océanique de la famille des scombridés
 Thon jaune, une espèce de thon

Hydronyme 
 Thon, petite rivière française, affluent de l'Oise

Toponyme 

 Thon-Samson, section de la ville belge d'Andenne, en Région wallonne
 Thon, quartier de la ville de Nuremberg

Divers 
 Thon, Case Factory, une marque de Musikhaus Thomann

Personnalités 

  (née en 1966), musicienne de Jazz ;
 Olaf Thon (né en 1966), footballeur allemand ;
 Sixtus Armin Thon (1817-1901), peintre, aquafortiste et photographe allemand ;
  (1792-1838), naturaliste allemand, père de Sixtus ARmin Thon.

Voir aussi 
 
 
 Les Thons